Cupido kan syfta på: 

 Cupido – kärleksguden i den romerska mytologin, se Amor
 Cupido (djur) – ett fjärilssläkte
 Cupido – tidigare namn på en mjukpornografisk tidskrift, se Cupidzero